Social engineering (informatica), een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen via de gebruikers van de systemen
 Social engineering (politicologie), een vorm van beïnvloeding van sociaal gedrag en attitudes